Il doppio del torneo di tennis Kosice Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Viktor Bruthans e Pavel Šnobel che hanno battuto in finale Kamil Capkovic e Lukáš Lacko 7-5, 5-7, [10-4].

Teste di serie 

 André Ghem /  Vasilīs Mazarakīs (quarti di finale)
 Adrián García /  Santiago Ventura (semifinali)

 Juan-Pablo Brzezicki /  Alejandro Fabbri (quarti di finale)
 Viktor Bruthans /  Pavel Šnobel (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kosice Open 2006